MacCallum ist der Familienname folgender Personen:

 Malcolm MacCallum (* um 1944), britischer Kosmologe
 Peter MacCallum (1885–1974), schottischstämmiger australischer Onkologe
 William George MacCallum (1874–1944), kanadisch-US-amerikanischer Arzt und Pathologe

Siehe auch:
 McCallum